

Monuments 
La Tourasse désigne plusieurs édifices français situés dans les régions de langue d’oc. En occitan, tourasse (torassa) est un augmentatif de « tour ». Il s’applique plus particulièrement à plusieurs piles funéraires gallo-romaines.

 La Tourasse, à Aiguillon dans le département de Lot-et-Garonne
 La Tourasse, à Rieux-Volvestre dans la Haute-Garonne
 Grotte de la Tourasse à Saint-Martory (Haute-Garonne), site éponyme du Tourassien

Personnalité 
 Charles La Tourasse (?-1696) officier français en Acadie